I Bulu, popolo dell'Africa occidentale
 , nome giapponese del Pokémon Snubbull